Édouard Courtial (1973), un homme politique français ;
 Georges Courtial (1866-1932), un homme politique français ;
 Jean-Jacques Courtial (1957), un auteur de bande dessinée français, plus connu sous le pseudonyme de JiCé ;
 Jean-Pierre Courtial, un sociologue français.